Чемпионат Польши по футболу 1932 — 6-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Победительницей чемпионата стала Краковия.

Информация 
 Чемпион Польши: ФК Краковия (Краков)
 Вице-чемпион: ФК Погонь (Львов)
 Вылет: ФК Полония (Варшава) .

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

1932
Польша
Спорт в Польше в 1932 году